Tweedie se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 John Tweedie
 Michael Willmer Forbes Tweedie